Shock Value:

 Shock Value — второй сольный студийный альбом, музыкального продюсера и рэпера Тимбалэнда.
 Shock Value II — третий сольный студийный альбом музыкального продюсера и рэпера Тимбалэнда.